kolegialny organ naczelny władzy państwowej w krajach socjalistycznych, utworzony na wzór Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (Верховный Совет СССР):
 Polska Rzeczpospolita Ludowa – Rada Państwa
 Niemiecka Republika Demokratyczna – Staatsrat der DDR;
 Chińska Republika Ludowa – Rada Państwa lub Rada Państwowa – Centralny Rząd Ludowy → Ustrój polityczny ChRL
 Rada Państwa – nazwa rządu Norwegii
 Parlament lub jego wyższa izba w monarchiach konstytucyjnych,
 Reichsrat – parlament austriacki w okresie istnienia Austro-Węgier
 Rada Państwa Imperium Rosyjskiego
 Staatsrat – nazwa rządu krajowego (Kantonsregierung) w niektórych szwajcarskich kantonach: Fryburg, Genewa (także Conseil d'Etat, czyli Rada Stanu), Neuchâtel, Ticino (także Consiglio di Stato), Vaud, Valais, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Zug, Zurych
 Rada Państwa Finlandii – oficjalna nazwa rządu (rady ministrów) w Finlandii
 Rada Państwa – izba wyższa parlamentu Słowenii
 Rada Państwa – wyższa izba omańskiego parlamentu (Madżlis Uman)
 Rada Państwa – organ doradczy Prezydenta Portugalii

Zobacz też 
 Rada Narodowa
 Rada Stanu